A Amizade Internacional de Escoteiros e Guias Adultos (International Scout and Guide Fellowship - ISGF)  é uma organização mundial de escoteiros e guias adultos,  que apoia o Escotismo e Guidismo, pretendendo reforçar o diálogo entre comunidades, através de projetos comunitários dirigidos a todo o mundo. 

A Amizade Internacional de Escoteiros e Guias Adultos está aberta aos antigos membros de associações reconhecidas pela Associação Mundial das Guias e Escoteiras (WAGGGS) ou pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME), e para os adultos que não tiveram a oportunidade de ser escoteiros, escutas, guias ou escoteiros-chefes ou chefes das guias, mas que aceitem aderir aos ideais do Escotismo. 

Foi criada em 1953, em Luzerne, na Suíça, sendo uma organização independente, que trabalha em harmonia e total acordo com a AMGE e a OMME, que indicam cada uma delas, um representante para participar na Conferência Mundial da AISGF/ISGF e para integração no seu Comité mundial (órgão executivo).  

A ISGF é parceira da OMME e da WAGGGS, tendo atuamente membros em 63 países. Além disso, há membros do "Central Branch" (membros individuais ou grupos) em 38 países.

Em 2003, os 80.000 membros celebraram o 50º aniversário da ISGF através da realização de projetos para o benefício das comunidades em que vivem ou trabalham, ou em todo o mundo. A Fraternal Escotista de Portugal, fundada a 19 de Novembro de 1949, é membro fundadora da ISGF.

Organização 
A organização ISGF é composta por organizações nacionais e pelos membros do Central Branch (serviços centrais).

Em Portugal é representada pelas seguintes organizações:
 Fraternal Escotista de Portugal (anteriormente designada Fraternal dos Antigos Escoteiros de Portugal);
 Fraternidade Nuno Álvares;
 Associação de Antigas Guias de Portugal.

A Fraternal Escotista de Portugal é a mais antiga associação de escotismo adulto em Portugal, é uma associação para adultos, civil, de carácter educativo e social, aberta a todos, sem distinção de género, origem, etnia ou credo, de livre adesão, sem fins lucrativos e de âmbito nacional, destinada ao desenvolvimento permanente dos seus membros e à divulgação do Escotismo.

A FRATERNAL dá continuidade à acção da Fraternal dos Antigos Escoteiros de Portugal [FAEP], associação criada a onze de Março de mil novecentos e cinquenta, como um departamento da Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP), com o objectivo de congregar os antigos Escoteiros dessa Associação, assumindo como seu, todo o passado histórico daquela.

A FRATERNAL afirma a sua neutralidade partidária e religiosa, aceitando e respeitando as convicções individuais dos seus associados, a quem são vedadas, no entanto, quaisquer manifestações de proselitismo no seu seio.

Interacção Mundial e Nacional
1. A FRATERNAL é membro fundador da International Scout and Guide Fellowship [ISGF] / Amitié Internationale Scout et Guide [AISG];
2. A FRATERNAL é, também, membro fundador do Comité Português de Amizade dos Antigos Escoteiros e Guias [AEG];
3. A FRATERNAL pode, nos termos dos seus Estatutos, filiar-se, cooperar ou estabelecer parcerias com organizações nacionais e internacionais, cujo objecto, finalidade e actividade sejam compatíveis com os princípios do movimento Escotista e as finalidades associativas determinadas nestes Estatutos;
4. A FRATERNAL procurará manter com as outras organizações em geral e com a AEP em especial, a todos os níveis e por intermédio dos respectivos órgãos, as mais cordiais, fraternais e permanentes relações.

A Fraternidade Nuno Álvares é maioritáriamente constituida por antigos elementos do CNE Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português. Está aberta apenas a adultos católicos, de ambos os géneros.

A Associação Antigas Guias de Portugal sendo uma associação autónoma, é maioritariamente formada por senhoras que militaram na AAG Associação Guias de Portugal. Só aceita elementos adultos do género feminino.

Regiões Mundiais

África 
 Benim
 Gâmbia
 Gana
 República Democrática do Congo
 Costa do Marfim (membro associado)
 Nigéria
 Senegal
 Uganda

Arábia 
 Argélia
 Bahrein
 Egipto
 Jordânia
 Kuwait
 Líbano
 Líbia
 Marrocos
 Arábia Saudita
 Tunísia

Ásia Pacífico 
 Austrália
 Bangladesh
 Índia
 Indonésia
 Malásia
 Nova Zelândia
 Paquistão
 Ceilão (Sri Lanka)

Europa 
A Região Mundial Europa tem 4 divisões regionais:
 Sub-região Báltico Norte
 Sub-região da Europa Ocidental
 Sub-região da Europa Central
 Sub-região Meridional

Sub-região da Europa Central 
 República Checa
 Hungria
 Letónia
 Polónia
 Roménia
 Eslováquia
 Eslovénia
 Suíça
 Áustria,
 Alemanha,
 Itália (membro IDOL network, mas não da sub-região)
 Liechtenstein (IDOL network).

Sub-região Báltico Norte  
 Dinamarca
 Estónia (membro associado)
 Finlândia
 Islândia
 Letónia (também é membro da Sub-região Europa Central)
 Lituânia (membro associado)
 Noruega
 Suécia

Sub-região Sul 
 Chipre
 França
 Grécia
 Itália
 Portugal
 Espanha

Sub-região da Europa Ocidental 
 Bélgica
 Irlanda
 Luxemburgo
 Holanda
 Reino Unido

Hemisfério Ocidental 
 Canadá
 Chile (membro associado)
 Curação
 Haiti
 México
 Panamá

Mediterrâneo 
 Argélia
 Chipre
 Egipto
 França
 Grécia
 Itália
 Kuwait
 Líbano
 Líbia
 Marrocos
 Portugal
 Espanha
 Tunísia

Serviços Centrais (Central Branch) 
Grupos e/ou indivíduos no seguintes países:
 Argentina
 Azerbaijão
 Brasil
 Burquina Faso
 Burundi
 Camarões
 Canadá
 Cabo Verde
 República do Congo
 Costa Rica
 Cuba
 Equador
 Irão
 Israel
 Japão
 Quénia
 Libéria
 Maldivas
 Nepal
 Nicarágua
 Perú
 Ruanda
 África do Sul
 Sudão
 Suriname
 Formosa (República da China)
 Tanzânia
 Togo
 Turquia
 Trindade e Tobago
 Estados Unidos da América
 Uruguai
 Venezuela
 Zâmbia
 Zimbabué

International Ambassadors Fellowship Guild 
Esta organização foi fundada em 1998 para apoiar mundialmente o Escotismo e o Guidismo.

Ver também 
 Scout Fellowship (Reino Unido)
 Baden-Powell Guild (Australia)
 Adarshmay Guild (Bombaím)

Referências 

Escotismo
Escotismo em Portugal
Escotismo no Brasil
